Туапа:

 Туапа — деревня, расположенная в северо-западной части острова Ниуэ (владение Новой Зеландии).
 Туапа — один из 13 округов Ниуэ (владение Новой Зеландии).